Létající talíř označuje: 

 Létající talíř (UFO), hypotetický nebo fiktivní kosmický dopravní prostředek, obvykle ve spojení s mimozemšťany, viz též UFO
 frisbee, házecí talíř (sportovní pomůcka) užívaná ve sportech:
 Ultimate Frisbee
 ufobal

Externí odkazy